Аранец:

 Аранец — деревня в Республике Коми.
 Аранец — река в России, протекает в Республике Коми.
 Аранец — станция Сосногорского региона Северной железной дороги.

См. также 
 Большой Аранец — река в России, протекает в Республике Коми.
 Малый Аранец — река в России, протекает в Республике Коми.